Speyer o Espira (Alemanya), ciutat de la regió del Palatinat de l'estat de Renània-Palatinat, a Alemanya
 Dieta de Speyer
 Wilhelm Speyer (Offenbach, 1790-1878), compositor alemany del Romanticisme 
 catedral de Speyer o Catedral d'Espira
 bisbat de Speyer o bisbat d'Espira